Freer est un nom propre.

Patronyme 

 Eleanor Everest Freer (1864-1942), compositrice et philanthrope américaine.
 Mabel Freer (1911-2004), femme britannique dont l'exclusion de l'Australie pour des raisons morales en 1936 est devenue une cause célèbre.
 Mike Freer (1960-), homme politique et ancien banquier britannique.

Toponyme 

 Freer, ville située dans le comté de Duval, dans l'État du Texas (États-Unis).

Art 
 La Freer Gallery of Art, musée d'art asiatique et proche-oriental situé à Washington (États-Unis). 
 La médaille Charles-Lang-Freer, créée par la Smithsonian Institution et honorant des contributions remarquables faites par les chercheurs en histoire de l'art.